Андре́й Алёшин:
 Алёшин, Андрей Алексеевич (1895—1920) — русский революционер.
 Алёшин, Андрей Васильевич (1905—1974) — Герой Советского Союза.